— восточный район Мюнхена (Германия), образованный на территории исторического города Перлах. Это же название носят две станции метро:

 Нойперлах Зюд — конечная станция Мюнхенского метрополитена
 Нойперлах Центрум — станция Мюнхенского метрополитена